Ian Wilson – nuotatore britannico
 Ian Wilson (1923-1989) – calciatore scozzese 
 Ian Wilson (n. 1958) – calciatore e allenatore scozzese
 Ian Wilson – saggista britannico
 Ian Wilson – direttore della fotografia britannico